Джо Джексон:
 Джексон, Джо (род. 1954) — британский рок-музыкант и автор песен.
 Джексон, Джо (1928—2018) — американский музыкальный менеджер.